Az 1964. évi téli olimpiai játékokon a jégkorongtornát január 27. és február 9. között rendezték meg az Innsbrucki Olympiahalleban tizenhat ország részvételével. A tornát a szovjet csapat nyerte meg. Magyarország a 16. helyen végzett.

Ez volt egyben a 31. jégkorong-világbajnokság is.

Éremtáblázat 
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Előselejtezők

Lebonyolítás 
A selejtezőben a 16 csapat 8 párt alkotott, ebből a győztesek jutottak a döntő csoportkörbe, a vesztesek a helyosztó csoportkörben a 9.–16. helyért mérkőzhettek. A két csoportban a csapatok körmérkőzéseket játszottak, és a csoportok végeredménye jelentette egyben a torna végeredményét is.

Eredmények

Selejtezők

Helyosztó csoportkör 

Végeredmény

Döntő csoportkör 

Végeredmény

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Jegkorong
1964
1964